Немецкие подводные лодки
U-163 (1918)
U-163 (1941)